Giuseppe Marchi, architetto del XVIII secolo
Giuseppe Marchi, archeologo e gesuita del XIX secolo
Giuseppe Marchi, calciatore del XX secolo